Рейс 110 может иметь следующие значения:
 Рейс 110 Avioimpex
 Рейс 110 Malév
 Рейс 110 Pan Am
 Рейс 110 TACA